Seegrundgraben ist ein Gewässername:

 Oberer Seegrundgraben, linker Zufluss des  Seegrundgraben (Schönbach)

 Seegrundgraben (Krebsbach), rechter Zufluss des Krebsbachs (zur Nidder) bei Erbstadt, Stadt Nidderau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Seegrundgraben (Leitenbach), linker Oberlauf des Leitenbachs (zur Gollach) bis nahe Rodheim, Gemeinde Oberickelsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Seegrundgraben (Schönbach), rechter Zufluss des Schönbachs (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) gegenüber Burgambach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern